Die Liste der Naturdenkmale in Schwäbisch Hall nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Schwäbisch Hall liegenden Stadt Schwäbisch Hall. In Schwäbisch Hall gibt es insgesamt 64 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 38 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 26 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Schwabisch Hall
 Schwabisch Hall